Burley kan syfta på:

 Burley, Hampshire, ort i Hampshire, England
 Burley, Idaho, stad i USA
 Burley, Leeds, ort i Leeds, West Yorkshire, England
 Burley, Shropshire, ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Burley in Wharfedale, ort i Bradford, West Yorkshire, England
 Burley, Bradford, civil parish i Bradford, West Yorkshire, England
 Burley, Rutland, ort i Rutland, England